Czerwony Sztandar – organ Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) wydawany za granicą i kolportowany na terenie zaborów w latach 1902-1913 i 1917-1918
 Czerwony Sztandar – oficjalny organ KPRP i KPP w międzywojennej Polsce 
 Czerwony Sztandar – pismo po polsku wydawane w okupowanym przez Sowietów Lwowie
 Czerwony Sztandar – polskojęzyczna gazeta ukazująca się od 1953 roku w Wilnie, poprzednik Kuriera Wileńskiego
 Czerwony Sztandar – komunistyczne pismo wydawane w języku polskim na Górnym Śląsku w latach 1918-21
 Czerwony Sztandar – organ prasowy Związku Spartakusa
 Czerwony sztandar (pieśń)
 Czerwony sztandar (flaga)
 „Bandiera rossa” („Czerwony sztandar”) – tradycyjna pieśń włoskiej lewicy
 FAW Hongqi (红旗) – marka limuzyn FAW, dosłownie czerwona flaga w znaczeniu czerwonego sztandaru.